

Sigle 
 Belize Defense Force  – forze armate del Belize
 Bocca da fuoco  – tubo metallico che consente il lancio di un proiettile
 Botswana Defence Force  – forze armate del Botswana
 Braccio di Ferro  – personaggio dei fumetti e dei cartoni animati
 Backward differentiation formula  – metodo per l'integrazione di equazioni differenziali

Codici 
 BDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bradford/Rinkenberg (Stati Uniti d'America)
 BDF – codice ISO 3166-2:GB del Bedfordshire (Regno Unito)